Borrissol o Arenaria serpyllifolia, espècie de planta amb flors del gènere Arenaria
 Borrissol o Stellaria media, planta 
 Borrissol o pelussa, acumulacions de fibres tèxtils i altres materials, que normalment es troben a la roba i al voltant de la mateixa
 Borrissol o borra, acumulació de materials que es forma sota el mobiliari i en cantons que no són netejats regularment, fet de pèls, pelussa, pell morta, teranyines, pols, que es mantenen junts
 Borrissol del melic, acumulació de fibres al melic